Гребенщико́в — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Гребенщик — мастер, изготавливающий деревянные или костяные гребни для волос.

Известные носители 
 
 Гребенщиков, Борис Борисович (род. 1953) — советский и российский поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум».
 Гребенщиков, Василий Ильич (1857—1906) — русский демограф и статистик.                            * Гребенщиков, Виктор Геннадьевич (род. 1954) — общественный деятель Республики Молдова российского происхождения.
 Гребенщиков, Владимир Андреевич (род. 1992) — казахстанский хоккеист.
 Гребенщиков, Георгий Дмитриевич (1883—1964) — русский писатель, критик и журналист.
 Гребенщиков, Евгений Семенович (1918—1987) — художник.
 Гребенщиков, Илья Васильевич (1887—1953) — российский химик и технолог.
 Гребенщиков, Кирилл Юрьевич (род. 1972) — российский актёр.
 Гребенщиков, Константин Трофимович (род. 1990) — заслуженный мастер спорта (сурдлимпийский спорт)
 
 Гребенщиков, Святослав Игоревич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Гребенщиков, Сергей Яковлевич (1874—1933) — генерал-майор, командующий лейб-гвардии Драгунским полком, участник Белого движения.
 Гребенщиков, Юрий Сергеевич (1937—1988) — советский актёр.



См. также

Примечания 

